Racing Club kan henvise til flere fodboldklubber:

Argentina
 Racing Club de Avellaneda
 Club Atlético Racing de Córdoba
 Racing de Olavarría
 Racing de Trelew

Belgien
 Koninklijke Racing Club Genk

Cameroun
 Racing Club Bafoussam

England
 Racing Club Warwick F.C.

Frankrig
 Racing Club de France
 Racing Club de Lens
 Racing Club de Strasbourg

Haiti
 Racing Club Haïtien

Luxembourg
 Racing FC Union Luxembourg

Peru
 Racing de Cuyocuyo

Spanien
 Real Racing Club de Santander
 Racing Club Portuense
 Racing de Ferrol

Uruguay
 Racing de Montevideo